Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро по теннису 2015 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 500 для мужчин и международной серии для женщин.

Соревнования проводились на открытый грунтовых кортах в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Мужчины выявили лучших в 4-й, а женщины во 2-й раз в истории.

Турнир прошёл с 16 по 22 февраля 2015 года.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в женском одиночном разряде —  Куруми Нара
 в мужском парном разряде —  Хуан Себастьян Кабаль и  Роберт Фара
 в женском парном разряде —  Ирина-Камелия Бегу и  Мария Иригойен

Общая информация 
Список участников одиночного турнира у мужчин возглавили два представителя Топ-10. Первым сеянным стал прошлогодний чемпион Рафаэль Надаль (№ 3 в мире в тот период). Главный фаворит не смог защитить свой титул, дойдя до полуфинала, он проиграл четвёртому номеру посева Фабио Фоньини. Вторым сеянным на турнире стал Давид Феррер (№ 9 в рейтинге). В отличие от своего соотечественника Надаля ему удалось пройти в финал, где он наносит поражение итальянцу Фоньини и выигрывает чемпионский титул.

Лидерами посева в парном соревновании стали Александр Пейя и Бруно Соарес, а второй номер достался прошлогодним победителям Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре. Обе пары-фавориты уступили в полуфинале. В итоге титул разыграли несеяные команды: Пабло Андухар / Оливер Марах и Мартин Клижан / Филипп Освальд, а титул выиграла австрийско-словацкая пара Клижан / Марах.

Список участниц одиночного турнира у женщин возглавила Сара Эррани (№ 13 в мире в тот период). Итальянка подтвердила статус главной фаворитке и выиграла соревнования. Прошлогодняя победительница Куруми Нара не защищала свой титул.

Лидерами посева в парном соревновании стали прошлогодние чемпионки Ирина-Камелия Бегу и Мария Иригойен. Им удалось дойти до финала, где их дуэт досрочно завершил матч в после трёх сыгранных геймов. Таким образом титул достался их соперницам Исалин Бонавентюре и Ребекке Петерсон.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Давид Феррер обыграл  Фабио Фоньини со счётом 6-2, 6-3.
 Феррер выигрывает свой 2-й одиночный титул в сезоне и 23-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фоньини сыграл свой 1-й одиночный финал в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Женщины. Одиночный турнир 
  Сара Эррани обыграла  Анну Каролину Шмидлову со счётом 7-6(2), 6-1.
 Эррани выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.
 Шмидлова сыграла свой дебютный финал за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Финал

Женщины. Парный турнир 
  Исалин Бонавентюре /  Ребекка Петерсон обыграли  Ирину-Камелию Бегу /  Марию Иригойен со счётом 3-0 — отказ.
 Бонавентюре и Петерсон выиграли свой дебютный титул за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро

 Мировой тур ATP 2015
 WTA Тур 2015

 Мировой Тур ATP 500
 Международный турнир WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Бразилия
Теннис
Февраль 2015 года
2015